Para o computador ver Quanta Computer
Para a página de desambiguação sobre Quantum
Para o software editor de HTML do KDE Quanta Plus
Quanta (álbum) - de Gilberto Gil
Quanta Academia de Artes - escola de arte 
Desambiguação